Джон Джордж «Тим» Коулман (; 26 октября 1881, , Англия — 20 ноября 1940) — английский тренер и футболист, нападающий, поигравший за «Вулидж Арсенал», «Эвертон», «Сандерленд», «Фулхэм» и другие английские клубы, а также за сборную Англии.

Погиб 20 ноября 1940 года при ремонте повреждённой бомбами ГЭС во время Второй мировой войны.

Футбольная карьера

Начало карьеры и «Вулидж Арсенал» 
Родившийся в Кеттеринге, Коулман начал свой путь в большом футболе с местной футбольной команды «Кеттеринг Таун», выступавший в Футбольной Лиге Мидленда (и выигрывавший её в 1896 и 1900 годах). После победы в чемпионате 1899/00 годов Кеттеринг переходит в Южную Футбольную Лигу. В первом своём сезоне команда занимает 11 место из 16 команд. Из «Кеттеринг Таун» молодой нападающий переходит в новичка Южной Футбольной Лиги — «Нортгемптон Таун». По иронии судьбы его новый клуб снова занимает 11 место («Кеттеринг» в том сезоне становится 8-м). По окончании сезона Тим получает приглашение из команды игравшей уровнем выше — во втором дивизионе — «Вулидж Арсенал», и связывает свою судьбу с ней на 6 сезонов.

В первом же сезоне нападающий стал основным игроком и одним из лидеров «Вулидж Арсенал». В сезоне 1902/03 команда заняла третье место во втором дивизионе отстав всего на три очка от «Смолл Хит», а Тим сыграл в 30 матчах чемпионата и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне. В следующем сезоне «Вулидж Арсенал» смог наконец-то повысится в классе, заняв второе место в чемпионате. Тим был одним из кузнецов того «повышения» забив 23 гола в 28 матчах чемпионата, в которых он принял участие (лучшим бомбардиром тогда стал партнёр Коулмана по атаке — Томми Шанкс).

В первом дивизионе «Вулидж Арсенал» особых успехов тогда не добивался (до ухода Коулмана в сезоне 1907/08, команда занимала 10-е, 12-е, 7-е и 14-е места). Достижениями считались выходы в полуфиналы Кубка Англии 1905/06 и 1906/07. Однако Коулман продолжает много забивать и на новом уровне. В сезоне 1905/06 он снова становится лучшим бомбардиром команды, поразив ворота соперников 15 раз в 34 матчах чемпионата. Благодаря своим успехам Тим получает приглашение в сборную страны. В феврале 1908 года Коулман переходит в «Эвертон» за 700 фунтов стерлингов. «Вулидж Арсенал» вынужден был расстаться с игроком, чтобы решить финансовые вопросы. За свою карьеру в «Вулидж Арсенале» Тим провёл в официальных соревнованиях 196 матчей, в которых забил 84 гола. По средней результативности за матч Тим является шестым бомбардиром «Арсенала» за всю историю.

«Эвертон», «Сандерленд» и «Фулхэм» 
В «Эвертоне» нападающий дебютировал 29 февраля 1908 года в выездном матче с «Ноттингем Форест», проигранном 2:5. До конца сезона 1907/08 Коулман успел провести 13 матчей в чемпионате, забив в них 5 голов (первый 18 марта 1908 года в домашнем матче с «Бирмингемом», выигранном 4:1. В следующем чемпионате Коулман стал забивать с первой же игры и, до конца сезона, добрался до цифры в 19 забитых мячей (в 33 сыгранных матчах). Этот результат позволил «Эвертону» занять второе место в чемпионате, а Коулману стать вторым бомбардиром клуба в сезоне (лучшим с 38 мячами стал Берт Фримен). В следующем чемпионате результативность Коулмана упала: в 23 матчах он забил всего 5 мячей. По окончании сезона нападающий переходит в «Сандереленд». Всего за «Эвертон» в официальных турнирах Коулман провёл 71 матч, в которых забил 30 голов.

Будучи игроком «Эвертона» Тим Коулман был вовлечен в борьбу между Футбольной ассоциацией и Профсоюзом футболистов (последний требовал своего признания). Летом 1909 года Футбольная ассоциация потребовала от всех игроков «дать клятву верности игре и отказаться от профсоюза». В ответ на это «Манчестер Юнайтед» в полном составе объявил забастовку. Коулман стал единственным игроком «Эвертона» поступившим также. Это стал причиной переезда игрока на «Рокер Парк».

В «Сандерленде» Тим дебютировал 1 сентября 1910 года в домашнем матче с «Ньюкасл Юнайтед» и в этой же игре забил свой первый гол за новую команду. Сезон у него снова получился: команда заняла высокое третье место, а Коулман стал её лучшим бомбардиром забив 19 голов в 32 матчах. Однако по окончании сезона нападающий покидает клуб и переходит в «Фулхэм», игравший в то время во втором дивизионе. Такой странный переход обусловили два фактора: его жена и дети оставались в Лондоне, пока он большую часть времени проводил в Ливерпуле и Сандерленде, а также «Фулхэм» возглавил его знакомый по «Вулидж Арсеналу» тренер Фил Келсо. Однако особых успехов не достигла ни команда нападающего (место в середине таблицы второго дивизиона), ни нападающий. За три сезона в «Фулхэме» Коулман забил 45 голов в 94 матчах.

Окончание игровой карьеры 
Финансовые проблемы «Фулхэма» вынудили Коулмана снова сменить клуб. Последним профессиональным клубом в его карьере стал «Ноттингем Форест». В сезоне 1914/15 он провёл за «лесников» 37 игр в чемпионате. Забив в них 14 голов Тим стал лучшим бомбардиром команды. После этого сезон Тим Коулман ушёл в армию, защищать своё отечество в Первой мировой войне, служил в . Во время войны в прессе было опубликовано сообщение о его смерти, которое, к счастью, оказалось ложным. По иронии судьбы свою единственную настоящую медаль — Воинскую медаль — нападающий получил именно на войне.

После войны Коулман пытался вернуться в большой футбол поиграв в нескольких нелиговских клубах Англии и Уэльса.

Тренерская карьера 
Летом 1925 года Коулман стал главным тренером нидерландского клуба «Энсхеде», предшественника «Твенте». В первом же сезоне он завоевал с командой титул чемпиона Нидерландов. В апреле 1928 года он продлил контракт с «Энсхеде» на один год. В общей сложности Тим проработал в «Энсхеде» четыре с половиной года. В мае 1930 года было объявлено, что Тим станет тренером клуба «Эйндховен», однако спустя месяц появилась информации, что англичанин также будет работать и в команде НОАД из Тилбурга. В июне 1931 года издание «Delftsche Courant» опубликовала новость о назначении Коулмана на пост главного тренера клуба ДХК из Делфт, где также отмечалось, что он поработал с командами «Энсхеде», НОАД и «Херкюлес».

Сборная Англии 
Единственный матч за сборную Англии Коулман провёл 16 февраля 1907 года. В Ливерпуле, в рамках Домашнего чемпионата Британии, Сборная Англии обыграла Сборную Ирландии 1:0 благодаря голу Гарольда Хардмана.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Англии (1): 1909
 Бронзовый призёр чемпионата Англии (1): 1911

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на theStatCat
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль на englandstats.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Эвертон»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Энсхеде»
Тренеры ФК «Эйндховен»
Тренеры ФК НОАД
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Погибшие в результате падения с высоты